Großer See ist der Name folgender Seen:

 Großer See (Amt Neuhaus), Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Großer See (Breitengüßbach), Landkreis Bamberg, Oberfranken
 Großer See bei Fürstenwerder, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Großer See (Grünz), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Großer See (Hohengüstow), Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Großer See (Langenburg), See im Einzugsgebiet der Stechbergklinge bei Nesselbach, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Großer See (Lietzen), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Großer See (Murchin), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Großer See (Ötztaler Alpen), See in den Ötztaler Alpen, Gemeinde Ried im Oberinntal, Bezirk Landeck, Tirol
 Großer See (Rossow), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Großer See (Siedenbollentin), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Große Seen in Nordamerika
 Afrikanische Große Seen in Ostafrika
 Großensee